Die Saison 2009/10 der Bayernliga war die 65. Spielzeit der Fußball-Bayernliga und die zweite als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Der Meister und Aufsteiger in die Regionalliga wurde der FC Memmingen mit elf Punkten Vorsprung auf den FC Ismaning.

Die Abstiegsplätze belegten der VfL Frohnlach, SV Memmelsdorf/Ofr., TSG Thannhausen und 1. FC Bad Kötzting. In der Relegationsrunde mit den Vizemeistern der Landesliga Bayern stieg die SpVgg Ansbach 09 als fünfte Mannschaft ab.

Aus den drei Staffeln der Landesliga Bayern stiegen der Würzburger FV, der SV Heimstetten und der Freie TuS Regensburg als jeweilige Staffelsieger auf. Über die Relegationsrunde qualifizierte sich der 1. FC Schweinfurt 05 als vierter Aufsteiger. Der Absteiger aus der Regionalliga Süd war der 1. FC Eintracht Bamberg, der aufgrund eines gestellten Insolvenzantrags keine Regionalliga-Lizenz erhalten hatte und als neu gegründeter FC Eintracht Bamberg antrat. Die Bayernliga spielte in der folgenden Saison wieder mit 18 Mannschaften.

Der Torschützenkönig wurde Christian Doll vom TSV Aindling mit 21 Treffern.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegationsrunde zur Bayernliga 
Der Tabellen-15. der Bayernliga sowie die Vizemeister der drei Staffeln der Landesliga Bayern spielten nach Beendigung der Saison im K.O.-System einen weiteren Platz in der Bayernliga aus. Die Sieger der beiden Halbfinalspiele auf neutralem Platz spielten in einer Finalpartie – ebenfalls auf neutralem Platz – den Teilnehmer an der Bayernliga aus.

In den Halbfinalspielen trafen in Schwabach die Landesliga-Vizemeister der Staffeln Nord, der 1. FC Schweinfurt 05, und Süd, der VfB Eichstätt, und der Bayernliga-Vertreter SpVgg Ansbach 09 auf den Vizemeister der Landesliga Staffel Mitte, der TSV Neustadt/Aisch, in Dietenhofen aufeinander. Der 1. FC Schweinfurt 05 und die SpVgg Ansbach 09 erreichten das Finale.

|}

Der 1. FC Schweinfurt 05 setzte sich im Finale in Weismain klar mit 3:0 gegen die SpVgg Ansbach 09. Damit war Schweinfurt der vierte Aufsteiger, während Ansbach in die Landesliga abstieg.

|}

Weblinks 
 Bayernliga 2009/10 bei kicker.de

2009
Fußballsaison 2009/10